Zeslandentoernooi 2013 (mannen), een Rugby union toernooi in 2013 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2013 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2013 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2013 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2013 voor teams onder 20.